

Geografia
 Bacino di Wilkes – bacino subglaciale della Terra di Giorgio V, in Antartide
 Contea di Wilkes, in inglese Wilkes County – contea dello Stato della Carolina del Nord, negli Stati Uniti
 Contea di Wilkes, in inglese Wilkes County – contea dello Stato della Georgia, Stati Uniti d'America
 Cratere della Terra di Wilkes – formazione geologica nella regione della Terra di Wilkes in Antartide
 Stazione Wilkes, in inglese Wilkes Station – base antartica abbandonata australiana
 Terra di Wilkes – regione dell'Antartide Orientale, formalmente rivendicata dall'Australia
 Wilkes-Barre – città degli Stati Uniti d'America, nella contea di Luzerne, Stato della Pennsylvania

Persone
 Andrew Fetterly Wilkes-Krier, noto con lo pseudonimo di Andrew W.K. (1979) – musicista e cantautore statunitense
 Benjamin Wilkes (...-1749) – illustratore ed entomologo inglese
 Charles Wilkes (1798-1877) – esploratore statunitense
 Charles Wilkes (1887-1939) – calciatore francese, di ruolo centrocampista
 Debbi Wilkes (1946) – ex pattinatrice artistica su ghiaccio canadese
 Del Wilkes, noto con il ring-name di The Patriot (1961) –  wrestler statunitense
 Donna Wilkes (1961) – attrice statunitense
 Edward Wilkes Dunn, noto come Teddy Dunn (1981) – attore statunitense
 Jamaal Wilkes, nato Jackson Keith Wilkes (1953) – ex cestista statunitense
 James Wilkes (1958) – ex cestista statunitense
 John Wilkes (1725-1797) – politico e pubblicista inglese 
 John Wilkes Booth (1838-1865) – attore teatrale e criminale statunitense
 Maurice Wilkes (1913-2010) – informatico britannico
 Rodney Wilkes (1925-2014) – sollevatore trinidadiano
 Servaas Wilkes, detto Faas (1923-2006) – calciatore olandese

Personaggi immaginari 
 Annie Wilkes, propr. Anne Marie Wilkes – antagonista nel romanzo Misery di Stephen King

Altro
 Spedizione di Wilkes – spedizione condotta dalla Marina degli Stati Uniti per l'esplorazione dell'Oceano Pacifico